Авилаг има више значења:
 Авилаг, Ла Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Авилаг, Ла Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Авилаг (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику